Hold My Hand peut désigner :
 Hold My Hand (1994), une chanson de Hootie & The Blowfish
 Hold My Hand (2009), une chanson du chanteur jamaïcain Sean Paul featuring Keri Hilson pour la version internationale et la chanteuse Zaho pour la version francophone ;
 Hold My Hand (2010), une chanson posthume de Michael Jackson featuring Akon extrait de l'album Michael (2010) ;
 Hold My Hand (2015), une chanson de la chanteuse britannique Jess Glynne ;
 Hold My Hand (2022), une chanson de la chanteuse américaine Lady Gaga.